Yongala peut désigner :
 Yongala, une ville d'Australie-Méridionale ;
 Le SS Yongala, un paquebot ayant coulé au large de Cape Bowling Green en .